Hrušovany bezeichnet

 Gemeinde Hrušovany u Chomutova (Hruschowan), Okres Chomutov, Tschechien
 Gemeinde Hrušovany nad Jevišovkou (Grusbach), Okres Znojmo, Tschechien
 Gemeinde Hrušovany u Brna (Rohrbach), Okres Brno-venkov, Tschechien
 Gemeinde Hrušovany (Slowakei), Okres Topoľčany, Slowakei 
 Ortsteil Hrušovany (Hruschowan) von Polepy, Okres Litoměřice, Tschechien